Băieșu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ion Băieșu (1933–1992), scriitor, dramaturg și autor român de scenarii pentru televiziune și film.
 Aurel Băieșu (n. 1964), jurist și politician moldovean

Vezi și
 Băieș
 Baieș